Magyar Károly 1922-től Veszprém vármegye volt főispánja
 Magyar Károly a Zala Megyei Bíróság elnöke
 Magyar Károly a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa
Magyar Károly Emmy-díjra jelölt sminkmester.